Герберт Сейдмэн (; 17 октября 1920, Нью-Йорк — 30 августа 1995, там же) — американский , мастер (старший мастер США по шахматам). Многократный участник шахматных чемпионатов США. Бронзовый призер чемпионатов США 1954 и 1961 гг. Участник ряда международных соревнований. В составе сборной США участник радиоматча с командой СССР (1945 г.). Чемпион штата Нью-Йорк 1961 и 1971 гг.

В личных встречах побеждал С. Решевского, У. Ломбарди, П. Бенко, Я. Тиммана и других известных шахматистов.

Жил в Бруклине, работал в статистическом отделе Американского онкологического общества.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки